Артур Вільям Метью (Арт) Карні (4 листопада 1918 — 9 листопада 2003) — американський актор кіно, телебачення та радіо. Володар премії «Оскар» за головну роль у фільмі «Гаррі та Тото».

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 

Американські кіноактори
Американські радіоактори
Лауреати премії «Оскар» за найкращу чоловічу роль
Учасники Другої світової війни
Учасники Другої світової війни зі США